Bundestagswahlkreis 75 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Berlin-Mitte (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Mansfeld (2009)
 Bundestagswahlkreis Mansfelder Land (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Düsseldorf II (1965 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Wuppertal I (1949 bis 1961)